Guillaume François Rouelle (1703-1770), químic francès, professor de Lavoisier.
 Hilaire Marin Rouelle (1718-1779), químic francès, fou el primer a aïllar la urea.